Le tournoi de tennis de Los Angeles est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Champ’s, se dispute du  au .

Mima Jaušovec remporte le simple dames. En finale, elle bat Sylvia Hanika, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kathy Jordan et Anne Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Los Angeles
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Los Angeles
Tennis aux États-Unis en 1982
Sport en Californie en 1982
Sport en mars 1982